Udruga osoba s invaliditetom Sunce Makarska osnovana je 1994.godine od strane roditelja s djecom s teškoćama u razvoju. Cilj osnivanja udruge je bio da se olakša život za djecu s teškoćama u razvoju, a samim time da ih se uključi u sve sfere društvenog životu u svojoj sredini. Od dana osnivanja kada se nekolicina upornih roditelja angažiralo,  prošlo je više od 20 godina i napredak u radu i stvaranju uvjeta za lakši život njihove djece je izuzetan. Rad Udruge je danas razgranat i na sve osobe s invaliditetom kao i na sve druge kategorije osoba s raznim poteškoćama u zdravlju. Kroz ovih 20 godina rada Udruga je uvijek bila prva u organiziranju svih projekata, humanitarnih akcija, seminara koji se tiču svih kategorija osoba s invaliditetom.
Danas je kao takva nezaobilazan faktor pri svakom obliku organiziranja bilo kakvih aktivnosti vezano za asistente u nastavi, asistente za osobe s invaliditetom, asistente za predškolski odgoj, pomoć u kući, razni seminari i igraonice. Kroz aktivnosti uspješnog apliciranja raznih projekata, naši stalno zaposleni djelatnici su stekli ogromno iskustvo koje danas nesebično dijele sa svim drugim Udrugama. Trenutno su osigurana sredstva za 10-ak projekata koja se provode na period od 1 do 3 godine.
Neki od projekata nisu vezani samo za Makarsko primorje, već se provode i zajednički s Udruga iz susjednih gradova i općina.

ČLANSTVO
U danima kad se Udruga osnivala bilo je neko vrijeme samo 10 roditelja entuzijasta koji su počeli sa željom da naša djeca dobiju potrebnu fizioterapiju na mjestu koje bi bilo primjerenije i a i vrsta terapije koja bi zadovoljila potrebe.
Kada se to počelo ostvarivati i to u prostoru koji je dao Grad Makarska na korištenje, roditelji su rekli idemo dalje i organizirali su druženja,izlete, radionice itd.
Onda su željeli zaposliti nekoliko ljudi koji su od početka uz Udrugu i koji bi djecu nastojali što više socijalizirati,a one koji to mogu i školovati u okviru svojih mogućnosti.
U međuvremenu članstvo raste već na 20 do 30 članova, a neki su i iz drugih općina i gradova je kod njih nije bilo nikakve aktivnosti koja bi olakšala život njihove djece.
U godinama koje slijede stupa se u kontakt sa specijalnom školom za djecu Juraj Bonači iz Splita i osniva se odjeljenje u Makarskoj u prostorijama naše Udruge. samo osnivanje odjeljenja je donijelo nekoliko stalnih zaposlenih odgajatelja i 10 polaznika škole.
Roditelji djece koja nisu bila do tada uključena u bilo kakvu aktivnost vezano za rad Udruge sada se polako uključuju jer vide velike mogućnosti za normalan život svoje djece kroy aktivnosti udruge i broj članova dolazi do broja od 50 članova.

RAZVOJ I PROMJENE NAČINA DJELOVANJA
Školstvo za djecu s poteškoćama u razvoju se do 2007.godine i 2008.godine uglavnom provodilo na način da su nakon testiranja, prebačena iz predškolskih odgojnih ustanova u školsko odjeljenje Juraj Bonaći.
Ali izmjenama zakona došlo je do promjena i za djecu iz naše Udruge na način da su počela pohađati redovan školski program uz pomoć asistenata u nastavi. 
Uz nekoliko godina žestoke borbe s predrasudama u društvenoj zajednici, Udruga je kao predvodnik promjena i prava svih na školovanje danas kroz svoje aktivnosti omogućila da se na svim Općinama Makarskog primorja i Grada Makarske djeca školuju uz pomoć asistenata u nastavi.Trenutno kroz projekte imamo 12 asistenata u nastavi i 5 osobnih asistenata.
Trenutno rad bilo koje Udruge, tako i naše je moguć samo prijave na razne projekte bilo na razini Županije, Države ili iz sredstva EU. Naš tim osoba koje vode projekte je već dovoljno iskusan i na vrijeme se ubacio na kolosijek tako da se bojimo za bolje sutra naše Udruge.
 Aktivnosti koje tim na projektima odrađuje je doveo do ponovno velikog učlanjivanja mladih roditelja djece s teškoćama u zdravlju i razvoju, jer su prepoznali da kroz djelovanje Udruge mogu osigurati bolje sutra za svoju djecu.

FINANCIRANJE
Financiranje Udruge je kroz proračune svih općina i Grada s područja Makarske rivijere, aktivnostima kroz projekte i ono najvažnije preko naših dugogodišnjih prijatelja raznih donatora koji redovno pomažu našu Udrugu bilo financijski, radove i usluge.

VOLONTERI
Najveće naše blago su volonteri kojih je sve više s razvojem civilnog društva u RH i njihov rad je zastupljen kroz sve aktivnosti udruge.  

Dosadašnji predsjednici Udruge su bili od 1994 do 1996 Srđana Kržanić, od 1996 do 1999 Željka Mijačika, od 1999 do 2015 godine Olivija Prodan Ravlić -voditelj tima za apliciranja projekata, a od 2015.godine Robertino Glavičić.

Hrvatske udruge
Makarska